Příjmení Minář nebo Minářová nosí více osobností:

 Bořivoj Minář (* 1959) – český podnikatel a viceprezident Hospodářské komory České republiky
 Ivo Minář (* 1984) – český profesionální tenista
 Jan Minář (* 1981) – český profesionální tenista, bratr Iva
 Karel Minář (1901–1973) – český malíř a sochař
 Marek Minář (* 1994) – český orientační běžec
 Mikuláš Minář (* 1993) – český politický aktivista
 Milan Minář ml.  (* 1968) – bývalý český profesionální rozhodčí ledního hokeje

Minářová
 Lucie Minářová (* 1993) – česká blogerka, influencerka a youtuberka
 Petra Minářová (* 1978) – česká modelka, Miss České republiky 1996

Podobná příjmení 
 Mynář
 Mináč
 Minařík
 Mlynář
 Molnár